Kress Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kress Building (Calhoun County, Alabama), ID-Nr. 85002873
 Kress Building (Madison County, Alabama), ID-Nr. 80000717
 Kress Building (Arkansas), ID-Nr. 97000555
 Kress Building (Idaho), ID-Nr. 84001095
 Kress Building (Kansas), ID-Nr. 83000431
 Kress Building (Louisiana), ID-Nr. 06000714
 Kress Building (Missouri), ID-Nr. 05000122
 Kress Building (Ohio), ID-Nr. 86001926
 Kress Building (Oregon), ID-Nr. 96000994
 Kress Building (South Carolina), ID-Nr. 79003376
 Kress Building (Harris County, Texas), ID-Nr. 02001102
 Kress Building (Lubbock County, Texas), ID-Nr. 92001305
 Kress Building (Tarrant County, Texas), ID-Nr. 07000266